Czas na miłość (ang. About Time) – brytyjski film z 2013

 About Time – album Pennywise z 1995
 About Time – album The Stranglers z 1995
 About Time – album Steve’a Winwooda z 2003
 About Time – album Paula Bleya z 2008
 About Time – album Sabriny Claudio z 2017